Джеффри Эндрю Уилендс (; 26 августа 1951, Дарлингтон, Англия) — английский футболист, выступавший на позиции вратаря.

Карьера 
Уэлендс родился в Дарлингтоне, графство Дарем. В детстве он за команду «Стар Джуниорс», а затем в Дарлингтон Кливленд Бридж. В 17 лет он подписал профессиональные контракт с «Вулверхэмптон Уондерерс», но не смог прорваться в первую команду, а в 1970 году вернулся домой, чтобы присоединиться к «Дарлингтону», играющем в четвертом дивизионе. Через 18 месяцев он присоединился к клубу второго дивизиона, «Халл Сити». Он утвердил себя как голкипер стартового состава год спустя, и начиная с сезона 1973/74 сезона пропустил только три игры за четыре года. Следующий сезон омрачила травма, а «Халл Сити» выбыл в третий дивизион..

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на mucinfo.com

Футболисты Англии
Игроки ФК «Дарлингтон»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Олтрингем»